L’Oyapock (Oiapoque ou rio Oiapoque), cours d'eau franco-brésilien. 
 pont sur l'Oyapock, pont franco-brésilien achevé en 2011, mais inauguré seulement en 2017.
 Oiapoque est une municipalité de l'État d'Amapá.
 Saint-Georges-de-l'Oyapock est une commune de Guyane.
 Oiapoque, un des anneaux du centaure (10199) Chariclo.

Homonymie de toponyme